Eophis is een geslacht van uitgestorven slangen, dat leefde in het Midden-Jura (Bathonien, ongeveer 165 miljoen jaar geleden); zijn fossiele overblijfselen zijn gevonden in Engeland. Het wordt beschouwd als de oudst bekende slang.

Beschrijving 
Dit dier was klein van formaat, maar is alleen bekend door enkele kaakfragmenten. Het is daarom onmogelijk om een reconstructie van dit dier te maken. Sommige kenmerken van de Eophis-fossielen maken het echter mogelijk om hem te onderscheiden van andere archaïsche slangen uit het Jura, zoals Diablophis en Portugalophis. De subdentale lamina van de onderkaak was laag en vlak, en vergeleken met de twee bovengenoemde genera was de lamina kleiner in verhouding tot het tandbeen. De aanwezigheid van een subdentale lamina, evenals van meerdere foramina in de onderkaak, onderscheidt het ook van andere, meer recente archaïsche slangen, zoals Coniophis.

Classificatie 
Eophis underwoodi werd voor het eerst beschreven in 2015 op basis van fossiele resten die zijn gevonden in de Kirlington-grot in Oxfordshire (Engeland), in bodems die dateren uit het Bathonien. Eophis is erkend als de oudst bekende slang, hoewel geclassificeerd buiten de clade bestaande uit moderne slangen (Serpentes). Hieronder ziet u een cladogram uit de studie van Caldwell en collega's (2015):

Uitgestorven reptielen